Wankmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Wankmüller (1924–2016), deutscher Apotheker, Pharmaziehistoriker, Honorarprofessor
 Manfred Wankmüller (1924–1988), deutscher Schriftsteller und Journalist